Andreas Buxtorf (1740-1815), politicien suisse
 Emanuel Buxtorf (1823-1904), ingénieur français
 Johannes Buxtorf (1564-1629), linguiste et théologien suisse

Homonymie de patronyme